Брустурі () — комуна в Румунії, у повіті Біхор.
 Брустурі () — село в Румунії, у повіті Біхор. Адміністративний центр комуни Брустурі.
 Брустурі () — комуна в Румунії, у повіті Нямц.
 Брустурі () — село в Румунії, у повіті Нямц. Входить до складу комуни Брустурі.
 Брустурі () — село в Румунії, у повіті Арад. Входить до складу комуни Хелмаджу.
 Брустурі () — село в Румунії, у повіті Селаж. Входить до складу комуни Кряка.
 Брустурі () — село в Румунії, у повіті Біхор. Входить до складу комуни Фініш.